Тарака́н, Тара́кан — город в Индонезии, в провинции Северный Калимантан. Население — 178 711 чел. (по данным 2008 года).

География 
Город Таракан расположен на одноимённом острове, у восточных берегов острова Калимантан. Город практически не возвышается над уровнем моря. Общая площадь составляет 657,33 км², из них суша — 250,80 км² и вода — 406,53 км².

Климат

Происхождение названия 
Слово «таракан» происходит от двух слов из языка народа : Tarak (место встречи) и ngakan (есть, кушать). Такое название обусловлено тем обстоятельством, что остров издавна служил перевалочным пунктом для моряков и торговцев, где они могли и отдохнуть, и заключить сделки.

История 

В 1571 году на острове возникло королевство, население которого исповедовало ислам. Первыми европейцами, ступившими на берег Таракана, стали голландцы в 1863 году. В 1896 году голландская компания «Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij» начала разработку месторождения нефти в этом районе. Рабочие для добычи нефти доставлялись, в основном, с Явы. В 1920-х годах здесь добывалось до 5 млн баррелей в день. Нефть и нефтепродукты продавались по большей части в Японию.

Во время Второй мировой войны японцы поставили себе цель завладеть островом, что было обусловлено как наличием нефти здесь, так и его стратегическим положением. В ходе сражения за остров 11—12 января 1942 года японский флот решительным ударом выбил голландцев с острова. Во время войны здесь располагалась одна из так называемых «станций утешения». Город и остров были освобождены австралийскими войсками в мае-июне 1945 года в ходе второй битвы за Таракан.

После войны Таракан вошёл в состав независимой Индонезии. Во второй половине XX века административное положение города несколько раз повышалось; в 1997 году Таракан получил статус муниципалитета. В 2012 году он вошёл в состав новообразованной провинции Северный Калимантан, став единственным муниципалитетом в этой провинции.

Экономика 
Таракан по-прежнему является одним из лидеров по добыче нефти в бывшей Голландской Ост-Индии. Тем не менее, нефть и нефтепродукты составляют всего 6 % в экономике города; бо́льшая часть приходится на торговлю морепродуктами, древесиной и др.

Транспорт 

Город связан паромным сообщением с городом Баликпапан и округами  и  (все — Восточный Калимантан), а также с городом Тавау (штат Сабах, Малайзия). Морская связь осуществляется с городами на Сулавеси и Яве.

Таракан обслуживает аэропорт .

Население 
Население города составляет на 2008 год 178 711 человек. Из них мужчин — 93 154 и женщин — 84 957. Плотность населения — 716 чел./км².

Примечания

Ссылки 

Города Северного Калимантана